

Елк-Рівер — місто, штат Айдахо
 Елк-Рівер — місто, штат Міннесота